Gustave Hämmerli (1880-1952) est un architecte suisse. Il a été architecte de la ville de Lausanne entre 1906 et 1939.

Il a notamment construit plusieurs écoles de la ville, parmi lesquelles :
Collège de Montriond (1912-1915)
École de Bellevaux (1931-1933)
École des Croix-Rouges (1936-1938)

Références

Liens externes 
 

Architecte suisse
Personnalité lausannoise
Naissance en 1880
Décès en 1952